Anderbach und Anderer Bach sind Namen und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Siedlungsplatz:
 Im Anderbach, Siedlungsplatz in der Gemeinde Laufen-Uhwiesen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

Gewässer:
 Anderbach (Als), rechter Zufluss der Als in Wien
 Anderbach (Bubenheimer Bach), rechter Zufluss des hier noch Brücker Bach genannten Bubenheimer Bachs im Stadtteil Rübenach, Kreisfreies Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Anderbach (Chatzenbach), linker Zufluss des Chatzenbachs (zum Hochrhein) in der Gemeinde Laufen-Uhwiesen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Anderbach (Kesselbach), linker Zufluss des Kesselbachs (zum Glan) vor Glanbrücken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Anderbach (Morre), linker Zufluss der Morre in Buchen, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Anderbach (Untersee), südlicher Zufluss des Bodensee-Untersees in Ermatingen, Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau

 Anderer Bach, linker Nebenstrang-Oberlauf des Altdorfer Dorfbachs (rechter Hauptstrang-Oberlauf des Kapuzinerbachs) bis Schmieheim, Gemeinde Kippenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg  

Siehe auch:
 Andersbach